Filippo Inzaghi (1973), allenatore di calcio ed ex calciatore campione del mondo con l'Italia nel 2006
 Simone Inzaghi (1976), ex calciatore e attuale allenatore dell'Inter, fratello del precedente
 Franz Philipp von Inzaghi (1731-1816), è stato un vescovo cattolico austriaco
 Carlo Borromeo d'Inzaghi (1777-1856), è stato un politico austriaco